Лютер — телесеріал
 Лютер — німецьке прізвище
 Мартін Лютер

Топонім

Лютер — місто, штат Айова
 Лютер — місто, штат Оклахома
 Лютер — поселення, штат Мічиган